Ez a szócikk a magyarországi gyorsforgalmi utakon kialakított pihenőhelyeket tartalmazza.

Pihenőhelyek 

Megjegyzések
Csak a Vásárosnamény irányába haladó oldalon.
Csak a Budapest irányába haladó oldalon.
A Csanádpalota irányába haladó oldalon, Szeged felé visszafordítóval.

Jegyzetek

További információk 
 
 Pihenőhelyek Magyarország autópályáin
 Állami Autópálya Kezelő Zrt.
 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
 M5 Alapítvány
 Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. (AKA)
 M6-M60
 Mecsek Autópálya Konzorcium
 Autópályakijáratok

autopalya
Közlekedéssel kapcsolatos listák
Magyarországgal kapcsolatos listák